Чемпіон УРСР 1965 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Шахтар» Донецьк «Чорноморець» Одеса та СКА Одеса, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також харківський «Авангард», луганська «Зоря», дніпропетровське «Дніпро», львівські «Карпати», вінницький «Локомотив» та запорізький «Металург», що грали у другому загальнорадянському дивізіоні. Натомість у чемпіонаті УРСР грало чотири білоруські і три молдовські клуби.

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 45 команд, що були розбиті на три групи. Дві найкращі команди кожної з груп виходили до фінального турніру, де у двоколовому турнірі ( з урахуванням результатів зональних матчів поміж собою)  розігрували звання чемпіона УРСР. ЇІнші команди також у стикових матча розігрували фінальні місця чемпіонату у турнірах за 7—12, 13—18, 19—24, 25—30, 31—36, 37—42 та 43—45 місця.

Результати

1-ша зона

2-га зона

3-тя зона

УРСР

За 1—6 місця 

Склад переможців турнуру:

За 7—12 місця

За 13—18 місця

За 19—24 місця

За 25—30 місця

За 31—36 місця

За 37—42 місця

За 43—45 місця 

СКА Київ — чемпіон УРСР сезону 1965 року, завдяки чому отримав путівку до другої групи класу «А» на наступний сезон. Разом з ним у другий загальнорадянський дивізіон перейшли СКА Київ, «Таврія» Сімферополь, «Зірка» Кіровоград та «Суднобудівник» Миколаїв.

Перехідні матчі 
Передбачалося, що переможець чемпіонату УРСР у класі «Б» зустрінеться з українським клубом з другої групи класу «А» у матчі, переможець якого буде грати на наступний сезон у другій групі класу «А». Такі перехідні матчі відбулися в Сімферополі між львівськими клубами СКА і «Карпати». Перемогли в обох матчах армійці, але в результаті реорганізації турніру обидва клубу на наступний рік опинилися у другій групі класу «А».

Примітки

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1965 на ukr-football.org.ua 

65
УРСР
1965 в Україні